Katsina est une rivière du Nigeria.
Katsina est une ville du nord du Nigeria.
L'État de Katsina est un état du nord du Nigeria.
 Katsina, un village estonien